Francisco González Díaz (1784-1843), un matador espagnol ;
 Francisco González Bocanegra (1824-1861), un poète mexicain ;
 Francisco González Maestre (1862-1942), un flûtiste (Orchestre symphonique de Madrid) et professeur ;
 Francisco González Rul (1920-2005), un archéologue mexicain ;
 Francisco González Ledesma (1927-2015), un écrivain espagnol ;
 Francisco González de la Vega (1901-1976), un avocat et homme politique mexicain membre du PRI ;
 Francisco González (1955-), un joueur paraguayen de tennis ;
 Francisco Javier González (1969-), un ancien footballeur espagnol ;
 Francisco Javier González-Acuña (1942-), un mathématicien mexicain ;
 Francisco González (1992-), un cycliste panaméen.

Référence